Spraguea é um gênero botânico da família Portulacaceae.

Portulacaceae